

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Ahmed Sahnoune (1907-2003), religieux algérien ;
 Camélia Sahnoune (née en 1986), triple-sauteuse algérienne ;
 Mehdi Sahnoune (né en 1976), boxeur franco-algérien ;
 Meriem Sahnoune (née en 1994), athlète française ;
 Oussama Sahnoune (né en 1992), nageur algérien.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme algérien